Lebedew bzw. Lebedev steht für:

 Lebedew (Familienname) (Lebedev), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Lebedew-12, russisches Militärflugzeug
 Lebedew-Institut, russisches Forschungsinstitut
 (2342) Lebedev, Asteroid des äußeren Hauptgürtels